Кринолин может означать:
 Кринолин — каркас для широкой дамской юбки и сама юбка;
 Кринолин — вытянутая вдоль борта галерея крупного античного боевого корабля.
 Кринолин — конструкционный элемент дока в виде консоли на торцевых переборках его понтона на уровне стапель-палубы.
 Кринолин — конструкционный элемент судна за линией наружной обшивки его корпуса для предохранения от повреждений винтов, рулей, подводных крыльев и т.п.

Примечания